Die Abkürzung IRMC steht für:
 Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, eine Institution aus Tunis (Tunesien), die Forschung über Afrika betreibt
 Information Resources Management College, siehe National Defense University
 International Revolutionary Marxist Centre, eine internationale Vereinigung linker sozialistischer Parteien

IrMC steht für:
 Infrared Mobile Communications

iRMC steht für:
 Integrated Remote Management Controller, eine Server-Schnittstelle

Abkürzung